Bryde är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Lars Bryde (1918–2002), svensk arkitekt
 Vilhelm Bryde (1888–1974), svensk skådespelare

Se även 

 Bryde Island

Svenska efternamn